Barrensi – abitanti di Barra (Brasile)
Barrensi – abitanti di Barra de Santo Antônio
Barrensi – abitanti di Barra de São Miguel (Alagoas)
Barrensi – abitanti di Barra de São Miguel (Paraíba)
Barrensi – abitanti di Barra do Bugres
Barrensi – abitanti di Barra do Chapéu
Barrensi – abitanti di Barra do Jacaré
Barrensi – abitanti di Barra do Piraí
Barrensi – abitanti di Barra do Quaraí
Barrensi – abitanti di Barra do Ribeiro
Barrensi – abitanti di Barras (Brasile)
Barrensi – abitanti di Barro (Brasile)
Barrensi – abitanti di Conceição da Barra
Barrensi – abitanti di Sete Barras